El Torneig de Montpeller 2012, oficialment conegut com a Open Sud de France 2012, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 18a edició del torneig es va celebrar entre el 30 de gener i el 5 de febrer del 2012 a l'Arena Montpellier de Montpeller, França.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2012
ATP World Tour 2012